Колонија Нуева Ера има више значења:

 Колонија Нуева Ера (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Нуева Ера (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику